, w skrócie Ugayafukiaezu, znany również jako  – syn Hooriego i Otohime. Ożenił się ze swoją opiekunką z lat dziecięcych, a zarazem siostrą matki – Tamayori-bime, jednym z ich dzieci był pierwszy cesarz Japonii – Jimmu.

Ugayafukiaezu wraz ze swoim ojcem został pozostawiony jako niemowlę przez matkę, która zawstydzona swoją prawdziwą postacią postanowiła powrócić do , który zamieszkiwał jej ojciec Watatsumi. Nie pozostawiła jednak swojego dziecka bez opieki, przysłała do królestwa swego męża swoją siostrę Tamayori-bime, która najpierw zaopiekowała się chłopcem, a następnie, gdy dorósł, została jego żoną. Jednym z dzieci tej pary, czyli prawnukiem Ninigiego i potomkiem Amaterasu w piątym pokoleniu, był Kamuyamatoiwarebiko, który w 660 r. p.n.e. został intronizowany jako pierwszy cesarz Japonii (po śmierci nadano mu imię Jimmu). Jego rodzeństwem byli: Itsune, Mikenu oraz Inai, który odszedł do pałacu Watatsumiego, ponieważ czuł się bardziej związany z rodziną matki.

Genealogia

Bibliografia 

Bóstwa japońskie